Juggernaut of Justice  — четырнадцатый студийный альбом канадской хэви-метал группы Anvil.

Об альбоме 
Альбом был записан на студии Дэйва Грола, «Studio 606» в , и спродюсирован Бобом Марлеттом.

Более 1600 копий альбома было продано в первую неделю релиза в США. 
Это последний  альбом Anvil с басистом Гленном Файвом.

Список композиций

Участники записи  
Участники группы
  — гитара, вокал
 Гленн Файв — бас-гитара, бэк-вокал, вокал в «This Ride»
 Робб Райнер — ударные

Приглашённый музыкант
 Lisa Joy Pimentel — горн в «Swing Thing»

Производство
  — продюсер, звукоинженер, микширование
 Клиф Норрелл — мастеринг

Примечания 

Альбомы Anvil